Ходель ( ) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опольский повят (Люблинское воеводство), Люблинское воеводство. Население — 6782 человека (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Белжыце
 Гмина Божехув
 Гмина Ополе-Любельске
 Гмина Понятова
 Гмина Ужендув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства